Harding peut désigner :

Patronyme 

 Albert Harding (1912-1987), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Alice Harding , physicienne américaine  ;
 Anita Harding (1952-1995), neurologue britannique ;
 Charlotte Harding (1873-1951), illustratrice américaine;
 Dan Harding (né en 1983), footballeur anglais ;
 Daniel Harding (né en 1975), chef d'orchestre britannique ;
 Denys W. Harding (1906-1993) psychologue et critique littéraire britannique ;
 Douglas Harding (1909-2007) auteur britannique de spiritualité non-dualiste ;
 Étienne Harding (?-1134), prieur puis abbé de Cîteaux de 1099 à 1122 qui rédigea la règle cistercienne ;
 Florence Harding (1860-1924), « première dame » des États-Unis du  au  ;
 Francis Pym Harding (1821-1875), militaire et administrateur britannique ; 
 George Harding (1858-1927), joueur gallois de rugby à XV ;
 James Duffield Harding (1798-1863), peintre, aquarelliste et lithographe anglais ; 
 Jane Harding (née en 1955), néonatologue néo-zélandaise ;
 sir John Harding (1896-1989), Field Marshal britannique et gouverneur de Chypre ;
 Karen Harding (1991-), chanteuse anglaise ;
 Karl Ludwig Harding (1765-1834), astronome allemand ;
 Lisa Harding (-), écrivaine irlandaise contemporaine ;
 Luke Harding (1968-), journaliste britannique ;
 Luke Harding (1977-), linguiste australien ;
 Matt Harding (né en 1976), développeur de jeux vidéo et célébrité américaine d'internet ;
 Phil Walker-Harding (1981-), auteur de jeux australien ;
 Phyllis Harding (1907-1992), nageuse britannique ;
 Randolph Harding (1914-1996), homme politique canadien de Colombie-Britannique ;
 Richard Harding (né en 1953), joueur anglais de rugby à XV ;
 Sam Harding (né en 1980), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Sarah Nicole Harding  (1981-2021) chanteuse britannique ;
 Tanya Harding (née en 1972), joueuse de softball australienne ;
 Thomas Harding (né en 1968), journaliste britannique ;
 Tonya Harding (née en 1970), patineuse artistique américaine ;
  (né en 1948), joueur d'échecs et spécialiste des échecs par correspondance ;
 Warren Gamaliel Harding (1865-1923), vingt-neuvième président des États-Unis d’Amérique.

Toponyme 
 Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Harding :
 le comté de Harding, situé dans l'État du Dakota du Sud,
 le comté de Harding, situé dans l'État du Nouveau-Mexique ;
 Harding (Minnesota) ;
 Harding, township du New Jersey ;
 , ville du Wisconsin ;
 Harding, communauté du Manitoba ;
 Lac Harding, en Alaska.

Divers 
 Frank Harding est un pseudonyme de Léo Malet ;
 John Wesley Harding (1967), album de Bob Dylan ;
 (2003) Harding, astéroïde baptisé en hommage à Karl Ludwig Harding ;
 , cratère de la Lune ;
 Harding, un personnage de J. R. R. Tolkien, apparaissant dans le Seigneur des anneaux.

Homonymie de toponyme